Watcom Group — является федеральным интегратором передовых технологий и решений, направленных на повышение эффективности бизнеса Торговых Центров и ритейла.  Компания организует подсчет и анализ потоков посетителей, от сбора информации и последующего анализа данных до выработки интегрированных решений по оптимизации и развитию бизнеса в рознице и управлению объектами.

История компании 
Компания создана в 1999 году двумя акционерами — Романом Скороходовым и Андреем Климовым.

В 2004 году компания владела более 55 % долей российского рынка в своей отрасли и была удостоена наград «Золотой купец» и «Золотые весы» с формулировкой «за вклад в развитие рынка систем подсчёта посетителей в России». В 2005 году получена вторая награда «Золотые весы» 
В компании работает 180 сотрудников и 55 дилеров продают оборудование Ватком. С 2010 года компания реструктуризована в группу компаний Watcom Group с рядом подразделений.

В 2011 году происходит запуск продукта «Умный торговый центр». В линейку оборудования Watcom Group введена новая позиция – 2D-видеосчетчик. Открывается филиал Watcom Group в Казахстане.

В 2012 году заключено соглашение об участии в проекте «Безопасный город» между Watcom Group и компанией «РТИ» – крупнейшим научно-производственным концерном в области оборонной промышленности страны.

В 2013 году проводится модернизация программного обеспечения. На рынке появляется инновационное решение Shopster для проведения аналитики поведенческих моделей и мониторинга посетителей с помощью сети Wi-Fi. Одновременно выходит продукт «Система сбора продаж».

В 2014 году в Watcom Group создается новое подразделение – «Маркетинговые исследования». Компания начинает предоставлять услуги по аудиту бренда ТЦ и проведению комплексных исследований для коммерческой недвижимости и ритейла. Происходит успешный запуск автоматизированной системы сбора продаж Sales Flow.

В 2015 году впервые представлена аналитическая система FOCUS. Теперь в режиме реального времени стала возможна оценка динамики ключевых показателей для ритейла и торговых центров.

В 2016 году аналитическая система FOCUS активно завоевывает рынок торговой недвижимости и устанавливается в крупнейших торговых центрах России.

В 2017 году компания представляет новое решение – «Диспетчеризация торговых центров», или автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ), упрощающая передачу данных с приборов учета коммунальных платежей. 

В 2018 году происходит внедрение инновационного 3D-счетчика. Алгоритм нового датчика позволяет вести теперь не только подсчет людей, но и иных объектов, автотранспорта и направления движения.

В 2019 году Watcom Group поставляет на рынок торговой недвижимости и ритейла различные системы инновационных взаимосвязанных решений, необходимых для эффективной деятельности розничных сетей и объектов торговой недвижимости. Подписано партнерское соглашение с компанией NtechLab о разработке системы распознавания лиц.

Деятельность компании 
Основная деятельность компании связана с системами подсчёта и анализа посетительских потоков.
Компания является членом Российского совета торговых центров. Watcom Group совместно с этой организацией разработали Национальную классификацию торговых центров.

Компанией Watcom Group разработан общерыночный индикатор потребительской активности для рынка торговых центров (Shopping Index).

Основные продукты 
Система подсчета посетителей
Система сбора продаж
Система Focus
Shopster
Shopping Index
Маркетинговые исследования
 Распознавание лиц

Награды и достижения 
За годы своего существования компания Watcom удостоилась нескольких отраслевых наград:
 2004 — «Золотой купец», «Золотые весы» с формулировкой «За развитие рынка подсчёта посетителей в России»,
 2005 — «Золотые весы» — «За вклад в развитие рынка систем подсчета посетителей в России».

Примечания

Ссылки 
 
 

Компании России